Ла Коруня може да се отнася за:
 Ла Коруня, град в Испания
 Ла Коруня (провинция), провинция в Испания
 Ла Коруня (комарка), комарка в Испания
 Депортиво Ла Коруня, испански футболен отбор